Захалукум има више значења:

 Захалукум (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Захалукум (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику